Ferret puede referirse a:

 Cabo Ferret, un cabo de la costa atlántica de Francia 
 Ferret Music, un sello discográfico independiente fundado en 1996 por Carl Severson y Paul Conroy en Nuevo Brunswick, Nueva Jersey